Il doppio del torneo di tennis Prague Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Filip Dewulf e Vojtěch Flégl che hanno battuto in finale Petr Pála e David Škoch 6-7, 7-5, 6-2.

Teste di serie 

 Jan Kodeš, Jr. /  Pavel Vízner (quarti di finale)
 Wayne Black /  László Markovits (primo turno)

 Tomáš Krupa /  Jiří Novák (quarti di finale)
 Brett Dickinson /  Glenn Wilson (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Prague Challenger 1995